|-
| 132701 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132702 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132703 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132704 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132705 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132706 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132707 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132708 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132709 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132710 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132711 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132712 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132713 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132714 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132715 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132716 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132717 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || 
|-
| 132718 Kemény ||  || 23 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132719 Lambey || 2002 PF || 1 august 2002 ||  || 
|-
| 132720 - ||  || 4 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132721 - ||  || 3 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132722 - ||  || 3 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132723 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132724 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132725 - ||  || 5 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132726 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132727 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132728 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132729 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132730 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132731 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132732 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132733 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132734 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132735 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132736 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132737 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132738 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132739 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132740 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132741 - ||  || 6 august 2002 ||  || 
|-
| 132742 - ||  || 7 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132743 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132744 - ||  || 4 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132745 - ||  || 4 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132746 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132747 - ||  || 11 august 2002 ||  || 
|-
| 132748 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132749 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132750 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132751 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132752 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132753 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132754 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132755 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132756 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132757 - ||  || 5 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132758 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132759 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132760 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132761 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132762 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132763 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132764 - ||  || 9 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132765 - ||  || 13 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132766 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132767 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132768 - ||  || 12 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132769 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132770 - ||  || 14 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132771 - ||  || 13 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132772 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132773 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132774 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132775 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132776 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132777 - ||  || 13 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132778 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132779 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132780 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132781 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132782 - ||  || 14 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132783 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132784 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132785 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132786 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132787 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132788 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132789 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132790 ||  || 14 august 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 132791 - ||  || 11 august 2002 ||  || 
|-
| 132792 Scottsmith ||  || 10 august 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 132793 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 132794 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132795 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132796 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132797 - ||  || 15 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132798 Kürti ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132799 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132800 - || 2002 QM || 16 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-